Leanid Leanidawicz Karnijenka (biał. Леанід Леанідавіч Карніенка, ros. Леонид Леони́дович Корниенко, ur. 20 sierpnia 1987 w Klimowiczach) – białoruski biegacz narciarski, srebrny medalista mistrzostw świata.

Kariera 
Dwukrotnie uczestniczył w mistrzostwach świata juniorów: w 2005 roku na MŚJ w Rovaniemi i w 2006 roku na w MŚJ w Kranju), nie odnosząc jednak większych sukcesów - najlepszym rezultatem było 16. miejsce w 2006 r. w biegu łączonym. Praktycznie bez żadnego doświadczenia międzynarodowego wśród seniorów znalazł się w ekipie białoruskiej na mistrzostwach świata w Sapporo w 2007 roku, gdzie nie ukończył biegu łączonego, a następnie został sensacyjnym srebrnym medalistą w biegu na 15 km techniką dowolną. Przegrał jedynie z Norwegiem, znanym bardziej z tras biatlonowych, Larsem Bergerem, a na podium wyprzedził utytułowanego Niemca Tobiasa Angerera. Karnijenka był przed tym startem klasyfikowany przez Międzynarodową Federację Narciarską w rankingu biegów dystansowych na miejscu 647., co zadecydowało o przyznaniu mu niskiego numeru startowego (nr 3). Wobec zmieniających się w trakcie zawodów warunków pogodowych (opady śniegu) miało to duże znaczenie.

Osiągnięcie Leanida Karnijenki w Sapporo było pierwszym medalem mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym dla reprezentacji Białorusi. Zawodnik stanął na podium imprezy mistrzowskiej, nie zaliczając wcześniej żadnego indywidualnego występu w Pucharze Świata.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium  
Karnijenka nie stawał na podium zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2009/2010

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
  

Białoruscy biegacze narciarscy
Białoruscy olimpijczycy
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2007
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1987
Ludzie urodzeni w Klimowiczach